Aithra – (starořecky Αἴθρα „jasná obloha“, latinsky Aethra) je v řecké mytologii jméno několika postav:

 Aithra – jedna z Ókeanoven, tři tisíc dcer Ókeana a Téthydy, jež je někdy označována za manželku Atlanta a matku Plejád, Hyád a Hyanta
 Aithra – postava zmiňovaná v předmluvě Hyginových Fabulae jež může být totožná s předchozí, manželka Hyperióna, matka Hélia, Éóji a Seléné
 Aithra – dcera troizénského krále Pitthea, jež zplodila Thésea a to buď s Poseidónem nebo s Aigeem. Byla také jednou ze dvou služebných jež doprovázeli Helenu do Tróje.
 Aithra – manželka spartského krále Falanta

Reference